Kainar steht für:
 Josef Kainar (1917–1971), tschechischer Lyriker, Dramaturg und Übersetzer
 (14056) Kainar, Asteroid des Hauptgürtels